Гилье́рме Мадале́на Сике́йра (; 28 апреля 1986, Бигуасу, Бразилия) — бразильский футболист, защитник.

Гильерме родился в бразильском городе Бигуасу. До своего совершеннолетия обучался в академиях ведущих бразильских клубов: «Фигейренсе», «Ипатинга», «Аваи». В 18 лет перешёл в итальянский «Интер» за 125 тысяч фунтов. В 2010 году пополнил ряды испанской «Гранады», в составе которой провёл 3,5 года, сыграл более 100 матчей и забил 12 голов. В сезоне 2013/14 перешёл в «Бенфику», с которой дошёл до финала Лиги Европы, а также сделал национальный требл (Кубок страны, чемпионат и Кубок лиги). Летом 2014 года Сикейру приобрёл мадридский «Атлетико» на замену ушедшему из клуба Филипе Луису.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
В возрасте 18 лет Сикейра перешёл в «Интернационале» из «Ипатинги» в августе 2004 года. Его трансфер обошёлся в € 125000. Он также играл за клубы «Фигейренсе» (его первый клуб) и «Аваи» до перехода в «Интер».

В январе 2006 года он отправился в аренду в «Лацио».

«Удинезе» 
11 августа 2006 года, он перешёл в «Удинезе» на правах совместного владения за 750 тысяч евро. Сикейра так и не стал игроком основного состава «Удинезе», выйдя в сезоне 2006/07 в стартовом составе 3 раза и на замену в 13 матчах. Он дебютировал в чемпионате Италии 10 сентября 2006 года в матче против «Мессины» (0:1). В сезоне 2007/08 Сикейра остался в «Удинезе», но играл очень редко. Так как «Удинезе» не выкупил все права на игрока у «Интернационале», Сикейра был отдан в аренду «Анконе». В сезоне 2008/09 с «Анконой» Сикейра снова стал регулярно играть за клуб, сыграв в 24 играх в лиге и забив свой первый гол в профессиональной карьере.

В июне 2009 года Сикейра вернулся в «Удинезе», который выкупил все права на него. 10 января 2010 года он вышел на замену на 71-й минуте, сыграв свой первый матч в сезоне. Затем он сыграл ещё в двух матчах за клуб, выйдя на замену.

«Гранада» 
В 2010 году Сикейра присоединился к «Гранаде» на правах аренды в рамках партнёрского соглашения с «Удинезе», по которому различные игроки присоединились к «Гранаде» из итальянского клуба. В своём первом сезоне в Испании Сикейра регулярно стал играть за свой новый клуб в Сегунде и помог «Гранаде» выйти в чемпионат Испании, несмотря на то, что удалялся с поля три раза в 34 матчах чемпионата. После удачного первого сезона с Гранадой 30 июня 2011 года он подписал новый контракт с клубом на четыре года, а его контракт с «Удинезе» истёк.

20 марта 2012 года он забил дубль в матче против «Барселоны» на Камп Ноу. Сикейрой вскоре начали интересоваться другие клубы для подписания с ним контракта. Например, «Валенсия» и «Бенфика» стремились подписать с ним контракт. Однако Сикейра продлил свой контракт до 2017 года.

В конце сезона 2012/13, в котором клуб финишировал на 15 месте, Сикейра объявил, что он намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Однако в эксклюзивном интервью Marca он заявил, что он счастлив в «Гранаде» и не покинет её. Несмотря на это, за Сикейрой начали следить клубы из английской Премьер-лиги «Эвертон», «Ливерпуль» и «Сток Сити».

В апреле 2014 года мадридский «Реал» сделал предложение по Сикейре «Гранаде», и переход был обговорён. Тем не менее, он был отклонён президентом клуба, Энрике Пиной.

Аренда в «Бенфику» 
На самых последних минутах трансферного окна Сикейра был отдан в аренду на год «Бенфике» с возможностью перейти в клуб за 7 млн евро. Он играл в победном финале Кубке португальской лиги с «Риу Аве» (2:0), и отыграл 99 минут в проигранном по пенальти финале Лиги Европы против клуба «Севилья». «Бенфика» также выиграла титул чемпиона Португалии, в чемпионате Сикейра сыграл в 18 матчах и забил один раз, в матче против «Насьоналя», закончившемся победой со счётом 2:0.

«Атлетико Мадрид» 
11 июня 2014 года он перешёл в стан новых чемпионов Ла Лиги, «Атлетико Мадрид», заключив четырёхлетний контракт на 10 млн евро. После перехода в клуб, Сикейра сказал: «Я ни секунды не сомневался».

«Валенсия» 
В 2016 году Сикейра перешёл в «Валенсию» в аренду до 30 июня 2017 года, отказавшись переходить в «Ньюкасл Юнайтед».

Карьера в сборной 
Хотя у Сикейры есть итальянское гражданство, которое даёт ему право играть за Италию, Сикейра заявил о своём желании представлять Испанию, так как он получил испанское гражданство в октябре 2013 года.

Достижения 
Бенфика
 Чемпионат Португалии: 2013/14
 Кубок Португалии: 2013/14
 Кубок португальской лиги: 2013/14
 Финалист Лига Европы: 2013/14
Атлетико Мадрид
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на La Gazzetta dello Sport
 

Футболисты Бразилии
Футболисты Италии
Футболисты Испании
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Валенсия»